Manolita Chen puede referirse a:

 Manuela Fernández Pérez, empresaria circense y vedete española, cofundadora del Teatro Chino de Manolita Chen (1927-2017);
 Manuela Saborido Muñoz, vedete y activista transexual española (1943-).